

Economia 
 ATX – sigla dell'Austrian Trade Index, indice azionario della Borsa di Vienna

Codici 
 ATX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atbasar (Kazakistan)
 atx – codice ISO 639-3 della lingua arutani

Informatica 
  ATX – standard per schede madri, alimentatori e case di computer